Colour of the Trap — дебютный студийный альбом Майлза Кейна, вышедший 9 мая 2011 года. Альбом занял одиннадцатую позицию в UK Albums Chart.

Об альбоме 
Colour of the Trap содержит 12 композиций, в том числе и его первые сольные синглы: Come Closer и Inhaler. Продюсерами альбома являются Dan Carey (Лондон) и Dan The Automator (Сан-Франциско). Майлз сотрудничал с рядом других артистов при создании записи. Его партнёр по The Last Shadow Puppets Алекс Тёрнер, работал с ним над песней Telepathy. Ноэль Гэллахер и Графф Рис из Super Furry Animals также участвовали для записи бэк-вокала.

В треке My Fantasy в записи бэк-вокала принял участие Ноэль Галлахер. Кроме того, трек Happenstance исполнен в дуэте с французской актрисой и моделью Клеманс Поэзи.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2011 года
Альбомы инди-рока
Альбомы Columbia Records